Breite Straße steht für:
 Breite Straße (Funktion), Funktion breit angelegter Straßen

 Breite Straße (Anklam)
 Breite Straße (Bergen an der Dumme)
 Breite Straße (Berlin-Mitte)
 Breite Straße (Bonn)
 Breite Straße (Braunschweig)
 Breite Straße (Düsseldorf)
 Breite Straße (Hamburg)
 Breite Straße (Köln)
 Breite Straße (Lübeck)
 Breite Straße (Mannheim)
 Breite Straße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg #Breite Straße
 Breite Straße (Rostock)
 Breite Straße (Tallinn)
 Breite Straße (Wernigerode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode
 Breite Straße (Wismar)

Siehe auch:
 Breiter Weg
 Breiter Stein